Die Europawahl in Frankreich 2019 fand am 26. Mai 2019 im Rahmen der EU-weiten Europawahl 2019 statt.
In Frankreich wurden zunächst wie 2014 74 Mandate im Europäischen Parlament vergeben, gewählt wurden aber 79 Mandate. 5 Mandatsträger aus Frankreich werden nach dem erfolgten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ins Europaparlament einziehen.

Über die 5-Prozent-Sperrklausel kamen bei der Wahl 6 Parteien: das von Marine Le Pen geführte Rassemblement National mit 23,3 %, dicht gefolgt von der liberalen La République en Marche des Präsidenten Emmanuel Macron mit 22,4 %. Die Grünen (EELV) erlangten 13,5 %. Abgeschlagen landeten mit 8,5 % die konservative Les Républicains und die beiden linken Parteien Parti socialiste mit 6,2 % und La France insoumise mit 6,3 %.

Wahlsystem 
Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat für diese Wahl die 2004 eingeführte Aufteilung Frankreichs in acht Wahlkreise beendet. Gewählt wird in landesweiten Listen mit einer Sperrklausel von 5 Prozent. Das Gesetz wurde von einer großen Mehrheit der im Nationalversammlung vertretenen Parteien unterstützt.

Ausgangslage 
Folgende Parteien waren vor der Wahl im Europaparlament vertreten:

Bei der Wahl 2014 wurde der rechtsextreme Front National (FN) (seither in „Rassemblement National“ (RN) umgetauft) stärkste Partei. Die geplante Gründung einer FN-geführten Fraktion im Europaparlament konnte allerdings erst ein Jahr nach der Wahl verwirklicht werden. Der FN stellt 20 der 37 Mitglieder der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit, die damit kleinste Fraktion im Parlament ist.

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2017 mussten die beiden traditionell größten Parteien, die Parti socialiste (PS) und die liberal-konservative Les Républicains (LR) starke Verluste hinnehmen – beide Parteien konnten erstmals in der Geschichte der fünften Republik keinen Präsidentschaftskandidaten in die Stichwahl bringen. Neuer Präsident wurde Emmanuel Macron, der zur Parlamentswahl mit seiner neu gegründeten Mitte-Partei La République en Marche (LREM) antrat. Die FN-Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen konnte in die Stichwahl einziehen, ihre Partei errang bei der Parlamentswahl jedoch nur acht Mandate.

Die Jahreswende 2018/19 war in Frankreich von den teils gewaltsamen Protesten der Gelbwestenbewegung geprägt. Innerhalb der Gelbwestenbewegung war es umstritten, ob und wie für die Europawahlen angetreten werde sollte. Im Laufe des Januar und Februar 2019 wurden weitere Gelbwesten-Listen bzw. -Parteien angekündigt.
Bis Ende Februar brach die Zustimmung in der französischen Bevölkerung für die Gelbwestenbewegung ein, und einige der angekündigten Listen kamen nicht zustande, bzw. zogen ihre Kandidaturen zurück, darunter auch Ingrid Levavasseur, die die erste Liste, RIC, angekündigt hatte, aber danach unter erheblichen persönlichen Anfeindungen zu leiden hatte. Bis Anfang Mai 2019 hatten sich insgesamt 33 Listen zur Wahl gemeldet, drei davon aus dem Umfeld der Gelbwestenbewegung (« Evolution citoyenne », « Alliance jaune » und « Mouvement pour l'initiative citoyenne »).

Der Wahlkampf war überwiegend von nationalen Themen bestimmt, prägend war insbesondere die Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen Emmanuel Macron, der für seine Partei, LREM, persönlich warb, und Marine Le Pen vom RN, das führend, bzw. gleichauf in den Umfragen lag, und die Wahl in ein Referendum zur Person Macrons zu deuten suchte.

Kandidierende Listen 
Folgende Listen wurden von im Europaparlament vertretenen Parteien angekündigt:

Weitere Listen (Spitzenkandidat):
 Resistons! (Jean Lassalle)
 Ensemble pour le Frexit (mit Union populaire républicaine) (François Asselineau)
 Rassemblement des écologistes pour le vivant (Aymeric Caron)
 Parti fédéraliste européen – pour une Europe qui protège ses citoyens (Yves Gernigon)
 Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe (mit Europe, démocratie, espéranto) (Pierre Dieumegard)
 Allons enfants (Sophie Caillaud)
 Solidarité et progrès (Jacques Cheminade)
 Lutte Ouvrière (Nathalie Arthaud)
 Une France royale au coeur de l’Europe (mit Alliance Royale) (Robert de Prévoisin)
 Urgence écologie (mit Génération écologie, Mouvement écologiste indépendant und Mouvement des progressistes) (Dominique Bourg)
 Parti animaliste (Hélène Thouy)
 Parti Pirate (Florie Marie)
 Décroissance 2019 (mit Parti pour la décroissance) (Thérèse Delfel)
 Parti révolutionnaire Communistes (Antonio Sanchez)

nicht zur Wahl zugelassen:
 Volt France (Colombe Cahen-Salvador): Volt hat es nicht geschafft, die nötigen 800.000 € zu sammeln.

Umfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Ältere Umfragen (Auszug)

Verlauf

Ergebnisse

Parteien

Fraktionen im Europäischen Parlament

Mehrheiten nach Départements

Einzelnachweise 

Frankreich
2019
Französische Geschichte (21. Jahrhundert)